A Time Pyramid () é um trabalho de arte pública desenvolvido por Manfred Laber em construção na cidade de Wemding, Alemanha. A pirâmide, iniciada em 1993, no aniversário de 1,200 anos de Wemding, vai demorar mais  anos para ser completada e é programada para ser concluída no ano de 3183. Em 2018, 3 de 120 blocos de concreto foram posicionados.

História 
A cidade de Wemding foi fundada no ano de 793 e celebrou seu aniversário de 1,200 anos em 1993. O Time Pyramid foi concebido para marcar esse período de 1,200 anos.

Conceito 

A pirâmide, quando completada no ano de 3193, está programada para conter 120 rochas ou blocos de concreto, cada um medindo 1.2 metros de largura, 1.2 metros de profundidade e 1.8 metros de altura. Blocos adjacentes são separados por vãos de meio bloco ou 0.6 metros. Cada bloco é programado para ser posicionado a cada 10 anos, levando 1,190 anos (ver Erro Fencepost) no total.

A camada base, medindo 13.8 por 13.8 metros, vai conter 64 blocos arrumados em 8 linhas e colunas. A segunda camada vai conter 36 blocos em um formado 6 x 6. A terceira camada vai conter 16 blocos arrumados por 4 x 4. A quarta e final camada vai conter 4 blocos num formato 2 x 2. Um modelo do trabalho final é exibido em Wemding no Haus des Gastes.

A pirâmide, como existe hoje, está em uma almofada de concreto em uma colina arredondada, a Robertshöhe, no limite norte de Wemding. O primeiro bloco foi posicionado em Outubro de 1993. O terceiro e mais recente pesando 6.5 toneladas foi posicionado ás 16:14 do dia 29 de Junho de 2013.

O financiamento do projeto foi obtido em sua maior parte por doações de companhias locais, as quais, por exemplo, supriram os materiais para a laje de concreto gratuitamente. Adicionalmente, o material dos blocos usados não são fixados e podem ser alterados pelas gerações futuras dependendo da disponibilidade. O projeto é administrado por uma fundação baseada em Wemding.

Tempo 
O significado do número 12, 1,200 anos e 120 blocos é uma coincidência, com a data de construção iniciando em 1993 sendo o mais prático. O motivo para isso é que são as combinações mais parecidas antes e depois onde só seria possível em 1633 (7 x 7, 840 anos, 84 blocos) e 2553 (9 x 9, 1,650 anos, 165 blocos).

Artista 
O projeto é uma ideia do artista Manfred Laber. Foi iniciado em junho de 1993. A ideia do conceito é dar para as pessoas uma ideia do que 1,200 anos significa de verdade.

Manfred Laber nasceu em Weding no ano de 1932 e estudou pintura na Hochschule für Bildende Künste em Berlin nos anos 50. Ele tem outros trabalhos em exposição permanente no Isla San Antonio, e em Alcanar, Espanha, e Mormoiron, França. Alcanar também é sua residência de vez em quando.

Ligações externas 
 Site oficial do Zeitpyramide
 Site oficial de Wemding

Construções da Baviera
Cápsulas do tempo
Milênios
Tempo
Pirâmides
1993 na Alemanha